Josef von Smola ist der Name folgender Personen:

* Josef von Smola (Offizier, 1764) (1764–1820), österreichischer Offizier
 Josef von Smola (Offizier, 1805) (1805–1856), österreichischer Offizier